Borgen kan syfta på:

 Borgen (straffprocess) – en misstänkt släpps i väntan på rättegång, mot en ekonomisk garanti
 Borgen (juridik) – en fysisk person eller juridisk person åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan
 Borgensman – en person som går i borgen för en låntagare
 Borgenär – en part som har en fordran mot någon annan
 Borgen (tv-serie) – en dansk TV-serie från 2010 till 2013
 BDSM-borgen – en svensk webbplats om BDSM

Personer
 Annemarta Borgen (1913–1988), författare.
 Johan Borgen (1902–1979), författare, journalist
 Nick Borgen (1952–), sångare.

Geografi

Finland
 Borgen (vid Trunsö, Nagu) 
 Borgen (vid Kopparholm, Nagu) 
 Borgen (vid Rosala, Kimitoön) 
 Borgen (vid Hitis, Kimitoön)

Sverige
 Borgen, Bergs kommun – en småort i Bergs kommun
 Borgen (naturreservat) - ett naturreservat i Helsingborgs kommun
 Borgen, Luleå – en ö i Lule skärgård
 Borgen, Malmö – en tidigare byggnad på Ringgatan
 Borgen, Sigtuna kommun – en småort i Sigtuna kommun
 Borgen, Ornö - en ö i Ornö socken, Haninge kommun
 Borgen, Visby - ett kvarter i Visby
 Borgen, Östervåla - en by i Östervåla socken

Byggnader
 Borgen, Helsingborg –  ett vattentorn i Helsingborg uppfört som en borg
 AF-borgen – en byggnad i Lund
 Borgen, Stockholm – en byggnad på Ladugårdsgärdet
 Finska borgen – den finska ambassadens fastighet i Diplomatstaden
 LO-borgen – en byggnad vid Norra Bantorget 
 KFUM-borgen – en byggnad i Uppsala

Se även 
 Borg – en befäst byggnad
 Borg (olika betydelser) – flera betydelser